Bulnes kan syfta på:

Antarktis 

 Bulnes (ö), 
 Bulnes (udde),

Chile 

 Bulnes (kommun), Región del Biobío, Provincia de Ñuble, 
 Bulnes (ort), Región del Biobío, Provincia de Ñuble, 

Robotskapade Antarktisförgreningar